György László (1909–1960) újságíró
 György László (1923–1986) színész
 György László (1980) közgazdász, államtitkár
 György László (?) kézilabdázó